Капітанівка (ukrainisch: ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Kapitaniwka; Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowomyrhorod

 Kapitaniwka (Kiew-Swjatoschyn); Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Kiew-Swjatoschyn
 Kapitaniwka (Lyman); Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Lyman
 Kapitaniwka (Konotop); Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Konotop
 Kapitaniwka (Sumy); Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Sumy